L'Église d'Alexandrie ou Église d'Égypte fut une des premières Églises chrétiennes et une des composantes de la Pentarchie. Selon la tradition, elle a été fondée par l'évangéliste Marc vers 62. Elle a connu plusieurs schismes au cours de son histoire, si bien qu'aujourd'hui plusieurs Églises, appartenant à des communions différentes, en sont les héritières :

 l'Église copte orthodoxe (communion orthodoxe orientale)
 l'Église orthodoxe d'Alexandrie (communion orthodoxe)
 l'Église catholique copte (catholique orientale)
 l'Église évangélique copte (protestante)

Histoire 
Alexandrie, avec Babylone, abrita les premiers Judéo-chrétiens égyptiens. C'est à Alexandrie que les traditions orientale et occidentale situent le martyre de l'apôtre Marc, considéré comme le fondateur de l'Église d'Égypte depuis Eusèbe de Césarée.

Le métropolite d'Alexandrie fut très vite à la tête de toute l'Église d'Égypte. Dès Démétrios I (199-233), il disposait d'évêques suffragants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Église de Nubie
 Église d'Éthiopie / Église d'Abyssinie
 École théologique d'Alexandrie
 Liste des patriarches pré-chalcédoniens d'Alexandrie

Liens externes 
 Catholic Encyclopedia - The Church of Alexandria

Histoire du christianisme
Christianisme en Égypte